Kirner peut faire référence à :
 Kirner Privatbrauerei, brasserie allemande à Kirn.

 Joan Kirner, femme politique australienne, qui a été la  Premier ministre du Victoria.
 Johann Baptist Kirner (1806-1866), peintre badois.
 Lukas Kirner (1794-1851), peintre badois.